Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater bzw. Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater ist der frühere Name folgender Theater in Berlin:

 Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater oder Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater (1850–1883), siehe Deutsches Theater Berlin
 Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater, Neues Friedrich-Wilhelm-Städtisches Theater, Friedrich-Wilhelm-Städtisches Schauspielhaus (1883–1944) oder Schauspielertheater siehe Woltersdorff-Theater

Einzelnachweise 

Theatername (Berlin)